Cominciò con un bacio (It Started with a Kiss) – film del 1959 diretto da George Marshall
It Started With a Kiss (惡作劇之吻) – serie televisiva taiwanese